Профессор Зазуль () — польский научно-фантастический телевизионный фильм по рассказу С.Лема «Профессор Зазуль» из цикла «Воспоминания Ийона Тихого» (в других изданиях воспоминание № 2) 1965 г.

В ролях 
 Станислав Мильский — Профессор Зазуль
 Пётр Куровский — Ийон Тихий

Сюжет 
Ийон Тихий, спасаясь от непогоды, попадает в старый и странный дом. Там он знакомится с не менее странным хозяином дома — профессором Зазулем. Ученый рассказывает о своих опытах и даже раскрывает свою самую страшную тайну: Зазуль сам себя клонировал, а потом один из Зазулей заспиртовал второго для потомков. Оставшийся Зазуль хочет провести ещё более «интересный» опыт с Тихим. Тихому удается уйти.

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl 
 Описание фильма  на сайте filmweb.pl

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1965 года
Телефильмы Польши
Фантастические фильмы Польши
Фантастические фильмы 1965 года
Научно-фантастические фильмы
Чёрно-белые фильмы Польши
Экранизации произведений Станислава Лема
Фильмы Польши 1965 года